Уједињене Кнежевине,  међуфаза у стварању Румуније.
 Уједињење Трансилваније са Румунијом
 Уједињење Бесарије са Румунијом
 Уједињење Румуније и Молдавије